Benson and Hedges Masters 2002 – nierankingowy turniej snookerowy, rozegrany w dniach 3-10 lutego 2002 roku w Wembley Conference Centre w Londynie.

Obrońcą tytułu mistrzowskiego był Anglik Paul Hunter.

W turnieju zwyciężył Paul Hunter, który w finale pokonał Marka Williamsa 10-9.

Nagrody 
Zwycięzca: £190,000
II miejsce: £95,000

Najwyższy break: £20,000

Łączna pula nagród:  £695,000

Runda dzikich kart

Drabinka turniejowa

Przypisy

Zobacz też 
 Masters (snooker)
 Światowy ranking snookerowy 2001/2002

2002 w sporcie
Masters